Miejscowości w USA:
 Quinn – miejscowość w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Pennington
Gminy w USA:
 Quinn (ang. Quinn Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Pennington